French Open 2022 – drugi w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 22 maja–5 czerwca, tradycyjnie na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy Paryża. Była to 121. edycja rozgrywek. Pula nagród wynosiła 43,6 mln euro.

Obrońcą tytułu w grze pojedynczej mężczyzn był dwukrotny zwycięzca turnieju, Novak Đoković, a trofeum w grze pojedynczej kobiet broniła Barbora Krejčíková.

W grze pojedynczej mężczyzn Rafael Nadal zdobył trofeum, pokonując w finale 6:3, 6:3, 6:0 Caspera Ruuda. W grze pojedynczej kobiet Iga Świątek triumfowała nad Coco Gauff, uzyskując w meczu finałowym wynik 6:1, 6:3. W deblu mężczyzn tytuł zdobyli Marcelo Arévalo i Jean-Julien Rojer, którzy triumfowali w finale 6:7(4), 7:6(5), 6:3 nad parą Ivan Dodig–Austin Krajicek. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Caroline Garcia i Kristina Mladenovic, które w finale pokonały Coco Gauff i Jessicę Pegulę 2:6, 6:3, 6:2. W grze mieszanej Ena Shibahara oraz Wesley Koolhof pokonali w meczu o mistrzostwo Ulrikke Eikeri wraz z Joranem Vliegenem 7:6(5), 6:2.

Gabriel Debru zwyciężył w finale rozgrywek singlowych chłopców z Gilles’em Arnaudem Baillym 7:6(5), 6:3. W rozrywkach dziewcząt w ostatnim meczu Lucie Havlíčková pokonała Solanę Sierrę 6:3, 6:3. Edas Butvilas i Mili Poljičak wygrali 6:4, 6:0 z Gonzalem Bueno i Ignaciem Busem w finale gry podwójnej chłopców. W pojedynku o mistrzostwo w grze podwójnej dziewcząt Sára Bejlek i Lucie Havlíčková pokonały Nikolę Bartůňkovą i Céline Naef 6:3, 6:3. 

Shingo Kunieda poprzez pokonanie Gustava Fernándeza 6:2, 5:7, 7:5 został mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn na wózkach. Diede de Groot zwyciężyła w grze pojedynczej kobiet na wózkach, pokonując w finale Yui Kamiji 6:4, 6:1. Triumfatorem zawodów singlowych na quadach został Niels Vink, który pokonał Sama Schrödera 6:4, 7:6(8). W deblu na wózkach mistrzami zostali Alfie Hewett oraz Gordon Reid, którzy w ostatnim meczu pokonali Gustavo Fernándeza i Shingo Kuniedę 7:6(5), 7:6(5). W grze podwójnej kobiet na wózkach triumfowały Diede de Groot i Aniek van Koot dzięki wygranej 7:6(5), 1:6, 10–8 odniesionej nad Yui Kamiji i Kgothatso Montjane. W grze podwójnej na quadach zwycięstwo odnieśli Sam Schröder wraz z Nielsem Vinkem, którzy w pojedynku o mistrzostwo pokonali Heatha Davidsona i Ymanitu Silvę 6:2, 6:2.

W turnieju legend mężczyzn Arnaud Clément i Fabrice Santoro pokonali w finale 6:3, 4:6, 10–7 Sébastiena Grosjeana i Cédrica Pioline. W rozgrywkach legend kobiet zwyciężyły Flavia Pennetta i Francesca Schiavone, które pokonały 1:6, 7:6(4), 10–6 Giselę Dulko i Gabrielę Sabatini.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna na quadach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:

Dzikie karty 
Francuska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Kwalifikanci 
W kwalifikacjach do rozgrywek singla kobiet i mężczyzn mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki zajmujący w rankingu pozycję niezapewniającą bezpośredniego udziału w turnieju głównym.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2022.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia 
 
 

French Open 2022